Vršovice jsou název:

 1) Vršovice – čtvrť města Prahy
 Vršovice (tvrz) – zaniklá tvrz v Praze
 2) Vršovice (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Vršovice (zámek) – zámek v okrese Louny
 3) Vršovice (okres Opava) – obec v okrese Opava
 4) Vršovice (Jesenice) – část obce Jesenice v okrese Příbram
 Vršovice (Havlíčkův Brod) – část města Havlíčkův Brod
 Vršovice (Střelice) – západní část obce Střelice v okrese Brno-venkov